U 3 oder U 3 bzw. U-3 steht für:

 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung #Die einzelnen Untersuchungen
 Umlage U3, die deutsche Insolvenzgeld-Umlage 
 Umschlagseite 3 (Innenteil hinten) bei Anzeigenbuchungen in Printpublikationen, siehe Paginierung #Umschläge
 U3 (Standard), ein Standard für USB-Speicher
 eine Geschwindigkeitsklasse bei SD-Karten, siehe SD-Karte #Geschwindigkeitsklassen
 Avies, eine Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 U 3 als Bezeichnung einer Ersatzdroge registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration
 U 3, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U3 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie U3 (Berlin)
 U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 3 (Hamburg)
 Stammstrecke 1 (U-Bahn München) #U3
 U-Bahn Nürnberg #Verlauf der U3
 U-Bahn-Linie U3 (Wien)

U 3 ist der Name folgender U-Boote:
 SM U 3 (1909–1918), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 SM U-3 (k.u.k. Marine) (1909–1915), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine
 U 3 (Kriegsmarine) (1935–1946), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 3 (Bundeswehr) (1962–1967), ein U-Boot der Bundesmarine (1962–1964 als Kobben in der norwegischen Marine)
 U 3 (Schweden), Museums-U-Boot in Malmö (1943–1967)

U-3 steht für:
 Cessna U-3 „Blue Canoe“, Militärversion der Cessna 310
 Universal U-3, ein sowjetischer Traktor, siehe Universal (Traktor)

U3 steht für:
 Dreiphasenwechselstrom

U(3) steht für:
 die unitäre Gruppe über einem dreidimensionalen Hilbertraum in der Mathematik

Ü3 steht für:
 die erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen im deutschen Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Siehe auch:
 3U

U3